Террористические акты в Петербургском метрополитене:
 Теракт в Петербургском метрополитене (1996) — взрыв, произошедший в декабре 1996 года в поезде, следовавшем от станции «Площадь Ленина» к станции «Выборгская».
 Теракт в Петербургском метрополитене (2017) — взрыв, произошедший в апреле 2017 года в поезде, следовавшем от станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт».